Павлушко́в — російське патронімічне прізвище від чоловічого імені .

 Павлушков Микола Петрович — ключовий фігурант «процесу СВУ», ймовірний засновник Спілки української молоді.
 Павлушков Петро Іванович — протоієрей, новомученик Російської Православної Церкви.

Російські прізвища